Björn Krupp (né le 6 mars 1991 à Buffalo dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain et allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Il est le fils de Uwe Krupp, ancien joueur de la LNH.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2007-2008||U.S. National Development Team||NAHL||43||0||3||3||40||||||||||
|-
| 2008-2009||Bulls de Belleville ||LHO||57||1||3||4||22||17||0||0||0||9
|-
| 2009-2010||Bulls de Belleville ||LHO||67||0||11||11||53||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Bulls de Belleville ||LHO||61||1||10||11||54||4||0||0||0||2
|-
| 2011-2012||Kölner Haie||DEL||48||0||8||8||70||4||0||0||0||2
|-
| 2012-2013||Kölner Haie||DEL||40||1||8||9||22||12||0||2||2||8
|-
| 2012-2013||Füchse Duisburg ||Oberliga ||8 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Kölner Haie||DEL||52||4||4||8||48||17||0||2||2||16
|-
| 2014-2015||Kölner Haie||DEL||25 ||0 ||0 ||0 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015||Grizzlys Wolfsbourg||DEL||26||1||4||5||22||11||0||0||0||20
|-
| 2015-2016||Grizzlys Wolfsbourg||DEL||51||0||3||3||112||6||0||0||0||0
|-
| 2016-2017||Grizzlys Wolfsbourg||DEL||51||0||8||8||114||18||1||1||2||6
|-
| 2017-2018||Grizzlys Wolfsbourg||DEL||52||2||6||8||42||7||0||2||2||4
|-
| 2018-2019||Grizzlys Wolfsbourg||DEL||49||0||6||6||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020||Adler Mannheim||DEL||36||1||2||3||53||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Adler Mannheim ||DEL||33||2||2||4||14||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2021-2022|| Grizzlys Wolfsbourg||DEL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left| États-Unis U17 || align=left|Défi mondial -17 ans ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2015|| align=left| || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018|| align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 || align=left| place

Références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Buffalo (New York)
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand